

Astronomia
 11664 Kashiwagi – asteroide della fascia principale

Persone
 Kumiko Kashiwagi – ex sciatrice alpina giapponese
 Shinsuke Kashiwagi – cestista giapponese
 Yōsuke Kashiwagi – calciatore giapponese
 Yuki Kashiwagi – cantante, attrice, modella e idol giapponese